Mennige steht für:
 Bleimennige, siehe Blei(II,IV)-oxid
 Eisenmennige, siehe Eisenoxidrot 
 das Mineral Minium
 rote Anstrichmittel (umgangssprachlich)
 Rostschutzfarbe (umgangssprachlich), siehe Grundierung